Лака:

 Лака — деревня и община в Ирландии
 Лака — село в Хивском районе Дагестана (Россия)
 Лака — река на севере Архангельской области, приток Кулоя
 Лака () — деревня в Тибете
 Лака — псевдоним боснийского певца и композитора Эльвира Лаковича ()
 Лака () — имя несколько персонажей гавайской мифологии
 Лака (Laka) — озеро в Чехии
 Лака — гора в Каринтии (Австрия), 1851 м
 Лака — один из Адамава-убангийских языков в Нигерии
 Лака — один из центральносуданских языков в Чаде и ЦАР

См. также 
 Лака-Бег
 Татарская Лака
 Вторая Лака
 Нагорная Лака
 Лака-Тыжма
 Лыка (болг. Лъка, латиницей Laka) — название нескольких сёл в Болгарии